George Curtis kan syfta på bland andra:

 George Ticknor Curtis
 George William Curtis